Megawati ist ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Gustiani Megawati (* 1989), indonesische Badmintonspielerin
 Megawati Sukarnoputri (* 1947), indonesische Politikerin und ehemalige Staatspräsidentin
 Megah Inawati (auch Megawati; * um 1945), indonesische Badmintonspielerin